Flicker (en. Flackern) bezeichnet:

 Flicker (Album), ein Album von Niall Horan

den subjektiven Eindruck einer Instabilität der visuellen Wahrnehmung
 Flicker (Elektrotechnik)
 Flicker (Astronomie)
 Nicht zu verwechseln mit Lichtflimmern

Flicker ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Flicker (1965–2014), österreichischer Film- und Theaterschaffender
 Franz Flicker (* 1939), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Martin Flicker (* 1969), österreichischer Gärtner und Politiker (ÖVP)
 Theodore J. Flicker († 2014), US-amerikanischer Dramaturg und Regisseur
 Yuval Flicker (* 1955), israelischer Mathematiker

Siehe auch:
 Flickr, ein kommerzielles Web-Dienstleistungsportal mit Community-Elementen
 The Flicker, ein Film von Tony Conrad (1965)